2 miejscowości w Polsce: 
 Kamianki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
 Kamianki – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Grodzisk

Zobacz też: Kamianki Lackie, Kamianki-Czabaje, Kamianki-Nicki, Kamianki-Wańki